Dorothea Rudnick (1907-1990), embryologiste américaine.
 Paul Rudnick (1957-), dramaturge, scénariste et romancier américain.
 Zeev Rudnick ou Ze'ev Rudnick (1961-), mathématicien israélien.